Ligusticum ibukiense är en flockblommig växtart som beskrevs av Yoshitaka Yabe. Ligusticum ibukiense ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
ibukiense